Владимир Михайлович Арчаков (—) — советский, затем украинский и российский шахматный композитор и литератор.

Биография 
Родился в с. Стрельно-Широкое Дубовского р-на (Сталинградской) Волгоградской обл. 21.09.1938г в семье рыбака.
Окончил Ленинградскую академию гражданской авиации. Работал пилотом в Волгограде, Тюмени, Сургуте, Берёзове. Общий налёт за 27 лет работы — 8600 часов. С конца 70-х годов жил в Киеве, последние годы жизни провёл в городе Дубовка Волгоградской области.

В. Арчаков был инициатором создания шахматных отделов в газетах «Молодой ленинец», «Волгоградская правда», «Тюменский комсомолец», «Авиатор Тюмени». На Украине в нескольких газетах и журналах («Украïна», «Наука i суспільство», «Комсомольское знамя» и др.) им были созданы отделы шахматной композиции, проводившие конкурсы составления и решения задач и этюдов. Автор книг по шахматной композиции.

Как  композитор работал в разных жанрах, в основном составлял двух-, трёх- и многоходовки. Всего составил около 1100 задач и этюдов, более 350 из них отмечены отличиями на конкурсах.

Задачи 

1. Кd5

1...Л:d5 2. Кg8 Крg4 3. c3 С:c3 4. Кh6 Крh5 5. Кf5 Крg4 6. Кe3#

1...С:d5 2. Кf5 Крg4 3. c3 Л:c3 4. Кh6 Крh5 5. Кg8 Крg4 6. К:f6#

Книги 
 В мире шахматной композиции. Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1980. 191 с.
 На маленьком шахматном поле. Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983. 143 с.
 Шахматные квартеты. Киев : Молодь, 1983. 184 с.
 Шахматная мозаика. Киев : Здоров'я, 1984. 133 с.
 Гроссмейстерские композиции. Киев : Молодь, 1985. 192 с.
 Изобразительные шахматные задачи и этюды. Киев : Рад. шк., 1985. 89 с.
 Шахматная композиция на Украине. Киев : Здоров'я, 1986. 165, [2] с.
 Первые шаги в шахматной композиции. Киев : Рад. шк., 1987. 143 с.
 Гармония пешечного этюда. Киев : Рад. шк., 1990. 143, [1] с. ISBN 5-330-00853-0. В соавторстве с М. Зинаром.

Примечания

Литература 
 Мельниченко В. Энтузиаст : (к 60-летию Владимира Арчакова) // Задачи и этюды. 1998. Вып. 16. С. 39—41.

Ссылки 
 Некролог
 

Шахматные композиторы по алфавиту
Персоналии:Тюменская область